Scarborough – miasto w Anglii
 Scarborough – dystrykt w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Scarborough – dzielnica Toronto, w Kanadzie, do 1998 oddzielne miasto
 Scarborough – miejscowość w Trynidadzie i Tobago

Miejscowości w USA:
 Scarborough – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Scarborough – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland

Gminy w USA:
 Scarborough (ang. Scarborough Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland

Zobacz też 
 Scarborough Fair – ballada angielska